Stupor mundi – locuzione in lingua latina derivante dal lessico militare romano
 Stupor mundi – appellativo di Federico II di Svevia
 Stupor mundi – film del 1997 diretto da Pasquale Squitieri